Der Name Huáscar (auch Huascar) bezeichnet

 einen der letzten Inka-Herrscher und Rivalen Atahualpas, siehe Huáscar
 ein peruanisches Panzerschiff, das im Salpeterkrieg von den Chilenen erbeutet wurde, siehe Huáscar (Schiff, 1866)
 einen Produktentanker, der im April 2000 (als Captain Ann) von Piraten angegriffen wurde, siehe Huáscar (Schiff, 1992)
 Voiturettes Huascar, ehemaliger französischer Automobilhersteller